Chocen kan syfta på följande platser:

Polen 

 Choceń (kommunhuvudort), Kujavien-Pommerns vojvodskap, Powiat włocławski, 
 Choceń (kommun), Kujavien-Pommerns vojvodskap, Powiat włocławski,

Tjeckien 

 Choceň, ort, Pardubice, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar